Макко́рмак () — фамилия гэльского (шотландского и ирландского) происхождения. Известные носители:

 Маккормак, Джон (1884—1945) — граф, известный британский певец-тенор.
 Маккормак, Джон (1935—2014) — шотландский боксёр, бронзовый призёр Олимпийских игр 1956 года.
 Маккормак, Джон Уильям (1891—1980) — американский государственный деятель, спикер Палаты представителей США (1962—1971).
 Маккормак, Дэрил (род. 1993) — ирландский актёр.
 Маккормак, Кэтрин (род. 1972) — британская актриса.
 
 Маккормак, Марк (1930—2003) — основатель и президент Международной группы управления.
 Маккормак, Мэри (род. 1969) — американская актриса.
 Маккормак, Патти (род. 1945) — американская актриса, номинантка на премию «Оскар» в 1956 году.
 Маккормак, Пэт (род. 1995) — британский спортсмен, боксёр.
 Маккормак, Росс (род. 1986) — шотландский футболист, нападающий команды «Лидс Юнайтед».
 Маккормак, Эрик (род. 1938) — канадский писатель.
 Маккормак, Эрик (род. 1963) — американо-канадский актёр кино и телевидения.

 М’Кормак, Адетокумбох (род. 1982) — американский актёр кино, телевидения и озвучивания родом из Сьерра-Леоне.

Примечания